John Petty peut se référer à :
 John Petty (1706-1761), anciennement John FitzMaurice,  de Shelburne, homme politique anglo-irlandais ;
 John Petty (1765-1809),  de Lansdowne ;